Straßhäuser heißen folgende geographischen Objekte:

 Straßhäuser (Rattiszell), Ortsteil der Gemeinde Rattiszell, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Straßhäuser (Wurmannsquick), Ortsteil des Marktes Wurmannsquick, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Straßhäuser (Gemeinde Hagenberg), Ort bei Hagenberg im Mühlkreis, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Straßhäuser (Gemeinde Oepping), Ort bei Oepping, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

Siehe auch:
 Straßhaus, Straßhäusl, Straßenhäuser